Асмолово — название населённых пунктов.

Россия 
 Асмолово — село в Барятинском районе Калужской области.
 Асмолово — село в Рыльском районе Курской области.